Mobi steht für:
 Fiat Mobi, ein Automodell
 Mobicom Corporation, größter Mobilfunkanbieter der Mongolei

.mobi steht für:
 .mobi, eine Top-Level-Domain
 .mobi, eine Dateinamenserweiterung, siehe Mobipocket

Siehe auch:
 Moby